Waterloo může znamenat:

Bitvy 
 Bitva u Waterloo, bitva na území nynější Belgie

Místa

Austrálie 
 Waterloo (Nový Jižní Wales)
 Waterloo (Tasmánie)
 Waterloo (Západní Tasmánie)

Belgie 
 Waterloo (Belgie)

Kanada 
 Waterloo (Ontario)
 University of Waterloo
 Waterloo (Nové Skotsko)
 Waterloo (Quebec)

Hongkong 
 Waterloo Road (Kowloon)
 Waterloo Station neboli Yau Ma Tei (MTR), stanice hongkongského metra

Nový Zéland 
 Waterloo (Nový Zéland)

Sierra Leone 
 Waterloo (Sierra Leone)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
 Waterloo, londýnská oblast oficiálním názvem Lambeth, pojmenovaná po železniční stanici 
Waterloo (železniční stanice), hlavní nádraží
Waterloo (stanice metra), stanice londýnského metra
 Waterloo Bridge, Londýn
 Waterloo Road (Londýn)
 Waterloo Bridge (Betws-y-Coed), most v severním Walesu
 Waterloo (Derbyshire) 
 Waterloo (Dorset)
 Waterloo (Huddersfield), Západní Yorkshire
 Waterlooville, Hampshire
 Waterloo (Leeds)
 Waterloo (North Lanarkshire)
 Waterloo (Perth a Kinross)
 Waterloo (Sefton), Merseyside

USA 
(abecedně podle názvu států)
 Waterloo (Alabama)
 Waterloo Illinois)
 Waterloo (Indiana), v DeKalb County
 Waterloo (Fayette County, Indiana)
 Waterloo (Johnson County, Indiana)
 Waterloo (Iowa)
 Waterloo (Kansas)
 Waterloo (Kentucky)
 Waterloo (Louisiana)
 Waterloo, dům v marylandském Princess Anne zapsaný v národním seznamu historických míst (NRHP)
 Waterloo (Missouri)
 Waterloo (Nebraska)
 Waterloo (New Hampshire)
 Waterloo Historic District (Warner, New Hampshire)
 Waterloo Village, New Jersey
 Waterloo (Andover, New Jersey), 
 Waterloo (Nové Mexiko)
 Waterloo State Recreation Area, národní park v Michiganu
 Waterloo (město, New York)
 Waterloo (vesnice, New York) 
 Waterloo (Albertson, Severní Karolína) 
 Waterloo (Oregon)
 Waterloo (Pensylvánie)
 Waterloo (Jižní Karolína)
 Waterloo (Tennessee)
 Waterloo (Texas), nevčleněná oblast texaského Williamson County a dřívější název Austinu 
 Waterloo (Clarke County, Virginie)
 Waterloo (Fauquier County, Virginie)
 Waterloo (Západní Virginie)
 Waterloo (Grant County, Wisconsin, město
 Waterloo (Jefferson County, Wisconsin, město
 Waterloo (Wisconsin), část města Waterloo v Jefferson County

Antarktida 
 Waterloo, ruský název ostrova King George v souostroví Jižní Shetlandy

Zábava 
 Waterloo (album), album skupiny ABBA
 Waterloo (píseň, ABBA)
 Waterloo (píseň, Stonewall Jackson)
 Divadlo Waterloo, ostravský dramatický soubor 
 Waterloo (film), film z roku 1970 zobrazující události Bitvy u Waterloo
 Waterloo Records, nezávislý hudební obchod se sídlem v texaském Austinu 
 rakouský zpěvák, polovina dua Waterloo & Robinson
 Waterloo (stolní hra), stolní hra vydaná firmou Avalon Hill v roce 1962
 Waterloo (videohra), strategická počítačová hra od PSS vydaná v roce 1989

Další 
 Waterloo (sýr), britský sýr
 Waterloo Gasoline Engine Company
 HMS Waterloo název dvou lodí Královského námořnictva Spojeného království